McCabe kan som auktorsförkortning betyda:

 Timothy L. McCabe
 Dennis E. McCabe

Robotskapade auktorsförkortningar